

Tennis
 Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon – torneo dell'ATP Tour
 Open de Lyon – torneo del WTA Tour
 Open de Lyon – torneo dell'ATP Challenger Tour

Golf
 Open V33 Grand Lyon – torneo dell'European Tour, tour d'élite  del PGA European Tour.
 Open de Lyon – torneo del Challenge Tour, tour di sviluppo del PGA European Tour.